Сезон Формулы-1 1970 года — 21-й чемпионат мира по автогонкам в классе Формула-1, проводившийся FIA. Чемпионат прошёл с 7 марта по 25 октября и состоял из 13 этапов.

Чемпион мира — австриец Йохен Риндт — завоевал титул посмертно.

Общие сведения о регламенте чемпионата

Зачёт пилотов 
Очки зарабатывали первые шесть лучших пилотов гонки, которые получали 9, 6, 4, 3, 2 и 1 очков соответственно. В личном зачёте пилотов учитываются результаты 6 лучших из 7 первых гонок и 5 лучших из оставшихся 6 гонок.
Йохен Риндт стал чемпионом посмертно

Кубок конструкторов 
Конструкторы получали по 9, 6, 4, 3, 2 и 1 очков в зависимости от результатов гонки. В зачёт шёл только лучший результат. При подсчёте очков учитывались результаты 6 лучших из 7 первых гонок и 5 лучших из оставшихся 6 гонок.

События чемпионата

Обзор чемпионата

Кубок конструкторов

Личный зачёт 

|-
! 1
|  Йохен Риндт

|
|
|
|align="right"| 45
|-
! 2
|  Жаки Икс

|align="right"| 40
|-
! 3
|  Клей Регаццони
|
|
|
|

|

|align="right"| 33
|-
! 4
|  Денни Халм

|
|

|align="right"| 27
|-
! 5
|  Джеки Стюарт

|align="right"| 25
|-
! 6
|  Джек Брэбем

|align="right"| 25
|-
! 7
|  Педро Родригес

|align="right"| 23
|-
! 8
|  Крис Эймон

|align="right"| 23
|-
! 9
|  Жан-Пьер Бельтуаз

|align="right"| 16
|-
! 10
|  Эмерсон Фиттипальди
|
|
|
|
|
|

|

|align="right"| 12
|-
! 11
|  Рольф Штоммелен

|

|align="right"| 10
|-
! 12
|  Анри Пескароло

|align="right"| 8
|-
! 13
|  Грэм Хилл

|

|align="right"| 7
|-
! 14
|  Брюс МакЛарен

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|align="right"| 6
|-
! 15
|  Марио Андретти

|
|
|
|

|
|
|
|
|align="right"| 4
|-
! 16
|  Рейне Виселль
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|align="right"| 4
|-
! 17
|  Игнацио Джунти
|
|
|

|

|
|

|
|
|
|align="right"| 3
|-
! 18
|  Джон Сертис

|

|

|align="right"| 3
|-
! 19
|  

|
|
|
|align="right"| 2
|-
! 20
|  Джеки Оливер

|align="right"| 2
|-
! 21
|  Джонни Серво-Гавен

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|align="right"| 2
|-
! 22
|  Франсуа Север
|
|
|
|

|align="right"| 1
|-
! 23
|  Питер Гетин
|
|
|
|

|
|

|align="right"| 1
|-
! 24
|  Дэн Герни
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|align="right"| 1
|-
! 25
|  Дерек Белл
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|

|
|align="right"| 1
|-
! 26
|  Йо Зифферт

|align="right"| 0
|-
! 27
|  Ронни Петерсон
|
|

|

|
|align="right"| 0
|-
! 28
|  Андреа де Адамик
|

|

|
|align="right"| 0
|-
! 29
|  Джон Лав

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|align="right"| 0
|-
! 30
|  Джордж Итон

|

|

|
|align="right"| 0
|-
! 31
|  Питер де Клерк

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|align="right"| 0
|-
! 32
|  Дэйв Чарлтон

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|align="right"| 0
|-
! -
|  Пирс Каридж

|
|
|
|
|
|
|
|
|align="right"| 0
|-
! -
|  Тим Шенкен
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|align="right"| 0
|-
! -
|  Сильвио Мозер
|
|
|
|

|

|
|
|
|align="right"| 0
|-
! -
|  Пит Лавли
|
|
|
|

|
|
|
|

|
|align="right"| 0
|-
! -
|  Йо Бонниер
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|

|
|align="right"| 0
|-
! -
|  Гас Хатчинсон
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|align="right"| 0
|-
! -
|  Алекс Солер-Роиг
|

|

|

|
|
|
|
|
|
|
|align="right"| 0
|-
! -
|  Брайан Редман
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|align="right"| 0
|-
! -
|  Хуберт Хане
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|align="right"| 0
|-
! -
|  Нанни Галли
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|align="right"| 0
|-
! -
|  Питер Уэстбери
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|align="right"| 0

Ссылки 
 Статистика чемпионата мира на официальном статистическом сайте ФИА
 Обзор чемпионата мира на statsf1.com
 Статистика чемпионата мира на wildsoft.motorsport.com

Сезоны Формулы-1